Ordenação (álgebra relacional)
Ordenação (computação)
Ordem (sacramento) — da Igreja Católica
Ordenações — ordens, decisões ou normas jurídicas avulsas